Leinkupal laticauda es la única especie conocida del género extinto Leinkupal es un género extinto de dinosaurio saurópodo diplodócido, que vivió hace aproximadamente 136 millones de años durante el período Cretácico de finales del Berriasiense al Valanginiense, en lo que es hoy Suramérica.

Descripción 
 
Leinkupal era un saurópodo relativamente pequeño, con una longitud corporal estimada de 9 metros. Varios rasgos únicos, o autapomorfias, pudieron ser establecidos. Las vértebras frontales de la cola tienen procesos transversos sumamente bien desarrollados, tan largos como la anchura del cuerpo de la vértebra, expandidos a los lados y hacia abajo, y poseen robustos bordes de refuerzo en sus superficies superior e inferior. Las vértebras frontales de la cola tienen bordes muy robustos corriendo entre el cuerpo vertebral y los procesos de las articulaciones frontales, las prezigapófisis. Las vértebras frontales de la cola tienen procesos articulares posteriores, postzigapófisis, con dos aberturas neumáticas emparejadas en sus bases internas, opuestas de las facetas articulares.

Descubrimiento e investigación 
Sus restos fósiles han aparecido en la Formación Bajada Colorada, al sureste de la Provincia del Neuquén de Argentina. Contiene una única especie, Leinkupal laticauda.

Entre 2010 y 2012, en la localidad de Picún Leufu en la provincia de Neuquén se hallaron restos de varios tipos de saurópodos. Uno de estos era un diplodocoideo nuevo para la ciencia.

En 2014, la especie tipo Leinkupal laticauda fue nombrada y descrita por Pablo Gallina, Sebastián Apesteguía, Alejandro Haluza y Juan Canale. El nombre del género combina el término mapudungun lein, "desvanecer", y kupal, "familia", en referencia a que Leinkupal es la última, o más reciente especie conocida de la familia Diplodocidae. El nombre de la especie se deriva de las palabras en latín, latus, "amplio", y cauda, "cola", en referencia a las anchas vértebras caudales. En el resumen del trabajo aparece el nombre como Leikupal, un error de edición.

El espécimen holotipo, MMCH-Pv 63-1, fue hallado en una capa de la Formación Bajada Colorado que data de entre las etapas del Berriasiense al Valanginiense. Consiste de una vértebra frontal de la cola. Como especímenes paratipos fueron asignados, MMCH-Pv 63-2/3, dos vértebras frontales de la cola, MMCH-Pv 63-4, una vértebra posterior de la cola, MMCH-Pv 63-5, una vértebra dorsal frontal, MMCH-Pv 63-6, una vértebra frontal de la cola y MMCH-Pv 63-7/8, dos vértebras de la zona media de la cola. Se ha descubierto posible material adicional pero no fue referido debido a que su identidad es incierta.

Clasificación 
Leinkupal fue situado en la subfamilia Diplodocinae dentro de la familia Diplodocidae. Un análisis cladístico indicó que posiblemente Tornieria, un género descubierto en África, es su taxón hermano. Como este vivió mucho antes, durante el Jurásico Superior, esto podría implicar que la superfamilia Diplodocoidea tuvo un origen muy anterior, no más tardío que el Jurásico Medio. La afinidad entre Leinkupal y Tornieria podría ser explicada bien como una primigenia radiación de diplodocinos o como una tardía colonización de Suramérica desde África. Leinkupual es el único diplodócido suramericano verdadero y el primero conocido del Cretácico en todo el mundo.

Filogenia
Cladograma de los Diplodocidae según el análisis de Tschopp, Mateus y Benson (2015), destacando la posición de Leinkupal.

Paleoecología
Leinkupal fue descubierto en la formación Bajada Colorada. Esta formación está compuesta de areniscas rojas y marrón verdosas y conglomerados de grano fino a grueso, además de bandas prominentes de limolitas de color canela y arcillas rojiza . Estos depósitos representan un ambiente fluvial con ríos entrelazados. Paleosuelos y canales con estratificación cruzada están presentes. Leinkupal compartió su hábitat con varios terópodos, incluidos los tetanuros basales, posibles deinonicosaurios y posibles abelisauroides, demás de la dicreosáurido Bajadasaurus.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Diplodocoidea
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur
Animales extintos descritos en 2014